45th Intantry Division (British Army) – divisione di fanteria del British Army
 45th Infantry Division (United States Army) – divisione di fanteria dell'United States Army